Raitis Ivanāns  (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton.

Carrière de joueur
Il n’a jamais été repêché mais s’est plutôt amené avec les Canadiens de Montréal en signant un contrat de joueur autonome. Au cours de la saison 2004-2005, il a joué avec le club-école des Canadiens, les Bulldogs de Hamilton, avec qui il a amassé 259 minutes de pénalité, il faut dire qu'il a un gabarit imposant (193 cm pour 113 kg). Il est en effet davantage reconnu pour ses talents de pugiliste que pour son jeu offensif.

Au cours de l'été 2006, Ivanāns a signé un contrat d'une durée de un an avec les Kings de Los Angeles. Après quatre saisons avec les Kings, en été 2011, il signe un contrat de deux ans en tant qu'agent libre avec les Flames de Calgary. Il ne joua qu'un seul match de la saison en raison d'une commotion cérébrale lors du premier match des Flames de la saison en se battant contre Steve MacIntyre.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || Generals de Flint|| UHL || 18|| 0|| 1|| 1|| 20|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| rowspan="2"|1998-1999 ||Whoopee de Macon || LCH || 16|| 1|| 1|| 2|| 20|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|| Oilers de Tulsa || LCH || 32|| 2|| 7|| 9|| 39|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1999-2000 || Ice Pilots de Pensacola || ECHL || 59|| 3|| 7|| 10|| 146|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2000-2001 || Knights de New Haven|| UHL || 66|| 4|| 10|| 14|| 270|| 8|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2000-2001|| Bears de Hershey || LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| rowspan="2"|2001-2002 || Storm de Toledo || ECHL || 16|| 2|| 2|| 4|| 59|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|| Kingfish de Baton Rouge || ECHL || 40|| 4|| 5|| 9|| 180|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2002-2003 || IceHogs de Rockford || UHL || 50|| 4|| 2|| 6|| 208|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2002-2003||Admirals de Milwaukee|| LAH|| 17|| 0|| 0|| 0|| 38|| 1|| 0|| 0|| 0|| 15
|-
|2003-2004|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 54|| 1|| 7|| 8|| 166|| 7|| 0|| 1|| 1|| 17
|-
|2003-2004 || IceHogs de Rockford || UHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2004-2005|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 75|| 2|| 5|| 7|| 259|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2005-2006|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 43|| 2|| 0|| 2|| 120|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2005-2006|| Canadiens de Montréal || LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 9|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2006-2007|| Kings de Los Angeles || LNH|| 66|| 4|| 4|| 8|| 140|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2007-2008|| Kings de Los Angeles || LNH|| 73|| 6|| 2|| 8|| 134|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2008-2009|| Kings de Los Angeles || LNH|| 76|| 2|| 0|| 2|| 145|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
|2009-2010|| Kings de Los Angeles || LNH|| 61 || 0 || 0 || 0 || 136 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
|2010-2011|| Flames de Calgary || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 5 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Flames de Calgary || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Heat d'Abbotsford || LAH || 27|| 2|| 3|| 5|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Dinamo Riga || KHL || 39|| 0|| 1|| 1|| 84|| -|| -|| -|| -|| -

| 281 || 12 || 6 || 18 || 569 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Références

Naissance en janvier 1979
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Generals de Flint
Joueur du Whoopee de Macon (LCH)
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Knights de New Haven
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Kingfish de Baton Rouge
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du Dinamo Riga
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché